La stagione 2019 del TCR DSG Endurance è la prima edizione del campionato organizzato dall'ACI. È iniziata il 6 aprile all'autodromo nazionale di Monza ed è terminata il 6 ottobre all'autodromo internazionale del Mugello. Giovanni e Alessandro Altoè, su Cupra TCR, si sono aggiudicati il titolo piloti assoluto, il titolo piloti Junior 25 e il titolo piloti Cupra. Ermanno Dionisio, su Audi RS3 LMS TCR, si è aggiudicato il titolo piloti Gentleman e, insieme al suo compagno di equipaggio Giacomo Barri, il titolo piloti Audi, mentre Michele Imberti, su Volkswagen Golf GTI TCR, si è aggiudicato il titolo piloti Volkswagen. La BF Motorsport, infine, si è aggiudicata il titolo scuderie.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica assoluta

Collegamenti esterni 

Campionati italiani di automobilismo
Serie e competizioni motoristiche nel 2019